Ондо:

 Ондо — город в Нигерии, административный центр одноимённого штата.
 Ондо — штат в юго-западной части Нигерии.
 Ондо, Даниэль Она (род. 1945) — первый заместитель председателя государственного собрания Габона, премьер-министр Габона.
 Ондо, Мариано (1999—2022) — футболист Экваториальной Гвинеи.
 Ондо, Маркос (род. 2000) — футболист Экваториальной Гвинеи.
 Ондо, Уоррен (род. 2003) — габонский футболист.